Keplerbrücke steht für
Keplerbrücke (Graz)
Keplerbrücke (Ludwigsburg)
Keplerbrücke (Rottenburg)